Kaiser-Friedrich-Museum steht für:

 Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin, heute Bode-Museum
 Kaiser-Friedrich-Museum (Görlitz)
 Kaiser-Friedrich-Museum, heute Kulturhistorisches Museum Magdeburg
 Kaiser-Friedrich-Museum in Posen, heute Nationalmuseum (Posen)